Микец:

 Микец, Дамир — сербский спортсмен, стрелок.
 Микец — десятая по счёту глава Торы